Владимирский детинец:
 Владимирский кремль — детинец во Владимире-на-Клязьме
 Владимир-Волынский детинец — детинец во Владимире-Волынском